Slovo jeřáb má celou řadu rozličných významů:

 jeřáb (stroj) – zdvihací stroj určený ke zvedání těžkých břemen
 autojeřáb
 člunový jeřáb
 kolejový jeřáb
 mostový jeřáb
 portainer
 přístavní jeřáb – stroj sloužící k nakládání a vykládání lodí a ke spouštění a vytahování menších lodí
 věžový jeřáb
 kamerový jeřáb – stroj určený k plynulému zvedání a pojezdu filmové kamery spolu s její obsluhou 
 vodní jeřáb – specializované železniční zařízení pro doplňování vody u parních lokomotiv ve stanici
 jeřáb (strom) – rod rostlin
 jeřáb břek
 jeřáb český
 jeřáb dubolistý
 jeřáb dunajský
 jeřáb džbánský
 jeřáb hardeggský
 jeřáb karpatský
 jeřáb krasový
 jeřáb manětínský
 jeřáb milský
 jeřáb mougeotův
 jeřáb muk
 jeřáb obecný
 jeřáb olšolistý
 jeřáb oskeruše
 jeřáb ptačí
 jeřáb prostřední
 jeřáb rakouský
 jeřáb řecký
 jeřáb sudetský
 černý jeřáb – lidový název pro temnoplodec
 jeřáb (pták) – české rodové jméno pro několik rodů ptáků z čeledi jeřábovitých
 Grus
 jeřáb popelavý
 jeřáb bělošíjí
 jeřáb bílý
 jeřáb červenolící
 jeřáb bělohřbetý
 jeřáb mandžuský
 jeřáb černokrký
 Bugeranus
 jeřáb bradavičnatý
 Anthropoides
 jeřáb rajský
 jeřáb panenský
 Balearica
 jeřáb paví
 jeřáb královský
 Souhvězdí Jeřába (Jeřáb) – souhvězdí na jižní obloze
 Jeřáb (Hanušovická vrchovina) – nejvyšší hora Hanušovické vrchoviny, 1003 m
 Jeřáb (Orlické hory) – hora v Orlických horách, 901 m
 Jeřáb (Liberec) (Liberec III-Jeřáb), část města Liberec v okrese Liberec
 N-D-S 73 Jeřáb – pěchotní srub tvrze Dobrošov československého opevnění

Související články 
 Jařab
 jeřabina

Externí odkazy